Dammtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Dammtjärnen, Halland, sjö i Mölndals kommun,  (1,9 ha)
Dammtjärnen (Landvetters socken, Västergötland), sjö i Härryda kommun,  (6,27 ha)
Dammtjärnen (Töllsjö socken, Västergötland), sjö i Bollebygds kommun, 
Stora Dammtjärnen, Västergötland, sjö i Härryda kommun,  (7 ha)
Dammtjärnen (Naverstads socken, Bohuslän, 653111-126188), sjö i Tanums kommun, 
Dammtjärnen (Naverstads socken, Bohuslän, 653525-125996), sjö i Tanums kommun,  (16,4 ha)
Dammtjärnen (Näsinge socken, Bohuslän), sjö i Strömstads kommun,  (1,1 ha)
Dammtjärnen (Skee socken, Bohuslän), sjö i Strömstads kommun,  (4,2 ha)
Dammtjärnen (Torrskogs socken, Dalsland, 656850-127865), sjö i Bengtsfors kommun, 
Dammtjärnen (Torrskogs socken, Dalsland, 656931-128056), sjö i Bengtsfors kommun, 
Dammtjärnen (Töftedals socken, Dalsland), sjö i Dals-Eds kommun, 
Dammtjärnen (Ärtemarks socken, Dalsland, vid Tegane), sjö i Bengtsfors kommun,  (14,9 ha)
Dammtjärnen (Örs socken, Dalsland), sjö i Melleruds kommun, 
Dammtjärnet (Dalskogs socken, Dalsland), sjö i Melleruds kommun,  (6,47 ha)
Dammtjärnet (Ärtemarks socken, Dalsland, vid Tormansbyn), sjö i Bengtsfors kommun, 
Dammtjärnet, Bohuslän, sjö i Munkedals kommun,  (10,3 ha)
Dammtjärnet (Bäcke socken, Dalsland), sjö i Bengtsfors kommun,  (12,7 ha)
Dammtjärnet (Dals-Eds socken, Dalsland), sjö i Dals-Eds kommun, 
Dammtjärnet (Steneby socken, Dalsland), sjö i Bengtsfors kommun, 
Dammtjärnet (Ärtemarks socken, Dalsland), sjö i Bengtsfors kommun,  (3,84 ha)
Dammtjärnen (Dalskogs socken, Dalsland, öster om Kabbosjön), sjö i Melleruds kommun, 
Långtjärnen (Dalskogs socken, Dalsland), sjö i Melleruds kommun, 
Grästjärnen (Dalskogs socken, Dalsland), sjö i Melleruds kommun, 
Dammtjärnarna, Västmanland, sjö i Ljusnarsbergs kommun, 
Dammtjärnen (Hällefors socken, Västmanland), sjö i Hällefors kommun,  (2,4 ha)
Dammtjärnen (Kolsva socken, Västmanland), sjö i Köpings kommun,  (2 ha)
Dammtjärnen (Ramsbergs socken, Västmanland), sjö i Lindesbergs kommun, 
Dammtjärnen (Vikers socken, Västmanland), sjö i Nora kommun, 
Stora Dammtjärnen, Västmanland, sjö i Skinnskattebergs kommun, 
Dammtjärnen (Dalby socken, Värmland), sjö i Torsby kommun, 
Dammtjärnen (Glava socken, Värmland), sjö i Arvika kommun,  (2,4 ha)
Dammtjärnen (Gräsmarks socken, Värmland), sjö i Sunne kommun, 
Dammtjärnen (Holmedals socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun,  (7,28 ha)
Stora Dammtjärnen (Järnskogs socken, Värmland), sjö i Eda kommun,  (1,9 ha)
Dammtjärnen (Järnskogs socken, Värmland), sjö i Eda kommun, 
Dammtjärnen (Silbodals socken, Värmland, 658277-129286), sjö i Årjängs kommun, 
Dammtjärnen (Silbodals socken, Värmland, 658614-128778), sjö i Årjängs kommun,  (24,8 ha)
Dammtjärnen (Silbodals socken, Värmland, 660209-129411), sjö i Årjängs kommun,  (1,2 ha)
Dammtjärnen (Västra Fågelviks socken, Värmland, vid Flötane), sjö i Årjängs kommun,  (17,5 ha)
Dammtjärnen (Övre Ulleruds socken, Värmland), sjö i Forshaga kommun, 
Dammtjärnarna, Värmland, sjö i Torsby kommun, 
Dammtjärnen (Ekshärads socken, Värmland), sjö i Hagfors kommun,  (14,7 ha)
Dammtjärnen (Färnebo socken, Värmland, 662072-140366), sjö i Filipstads kommun, 
Dammtjärnen (Färnebo socken, Värmland, 663917-139752), sjö i Filipstads kommun, 
Dammtjärnen (Gåsborns socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun, 
Dammtjärnen (Karlskoga socken, Värmland), sjö i Karlskoga kommun,  (21,9 ha)
Dammtjärnen (Lungsunds socken, Värmland), sjö i Storfors kommun, 
Dammtjärnen (Norra Ny socken, Värmland, 669187-136273), sjö i Torsby kommun, 
Dammtjärnen (Norra Ny socken, Värmland, 670690-134947), sjö i Torsby kommun, 
Dammtjärnen (Silbodals socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun,  (0,7 ha)
Dammtjärnen (Västra Fågelviks socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun,  (14,8 ha)
Dammtjärnet (Gräsmarks socken, Värmland), sjö i Sunne kommun,  (0,8 ha)
Dammtjärnet (Gunnarskogs socken, Värmland), sjö i Arvika kommun,  (7,69 ha)
Dammtjärnet (Järnskogs socken, Värmland, 661756-129059), sjö i Eda kommun,  (13,7 ha)
Dammtjärnet (Järnskogs socken, Värmland, 661946-129014), sjö i Eda kommun,  (9,5 ha)
Dammtjärnet (Järnskogs socken, Värmland, 662478-128861), sjö i Eda kommun, 
Dammtjärnet (Järnskogs socken, Värmland, 662783-128900), sjö i Eda kommun,  (12 ha)
Dammtjärnet (Köla socken, Värmland), sjö i Eda kommun,  (11,5 ha)
Dammtjärnet (Långseruds socken, Värmland), sjö i Säffle kommun,  (9,07 ha)
Dammtjärnet (Skillingmarks socken, Värmland, 663570-128696), sjö i Eda kommun, 
Dammtjärnet (Skillingmarks socken, Värmland, 663748-128436), sjö i Eda kommun,  (9,95 ha)
Lilla Dammtjärnen, Värmland, sjö i Årjängs kommun, 
Nedre Dammtjärnen, sjö i Arvika kommun, 
Stora Dammtjärnen (Töcksmarks socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun, 
Stora Dammtjärnen (Östervallskogs socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun, 
Övre Dammtjärnen, Värmland, sjö i Arvika kommun, 
Dammtjärnarna (Malungs socken, Dalarna, 674086-139864), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Dammtjärnarna (Malungs socken, Dalarna, 674094-139905), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Dammtjärnarna (Malungs socken, Dalarna, 674100-139940), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Dammtjärnen (Idre socken, Dalarna, 685458-131916), sjö i Älvdalens kommun, 
Dammtjärnen (Idre socken, Dalarna, 685463-132164), sjö i Älvdalens kommun, 
Dammtjärnen (Lima socken, Dalarna, 675985-136252), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Dammtjärnen (Lima socken, Dalarna, 676434-133735), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Dammtjärnen (Lima socken, Dalarna, 677470-135122), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Dammtjärnen (Malungs socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Dammtjärnen (Särna socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun, 
Dammtjärnen (Söderbärke socken, Dalarna, 665033-149153), sjö i Smedjebackens kommun, 
Dammtjärnen (Söderbärke socken, Dalarna, 665546-147864), sjö i Smedjebackens kommun,  (3 ha)
Dammtjärnen (Vika socken, Dalarna), sjö i Falu kommun, 
Lilla Dammtjärnen, Dalarna, sjö i Mora kommun, 
Stora Dammtjärnen (Solleröns socken, Dalarna, 673262-141895), sjö i Mora kommun, 
Stora Dammtjärnen (Solleröns socken, Dalarna, 673823-142608), sjö i Mora kommun,  (3,7 ha)
Östra Dammtjärnen, sjö i Rättviks kommun, 
Stor-Dammtjärnen, Gästrikland, sjö i Ockelbo kommun,  (7,33 ha)
Dammtjärnen (Ramsjö socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun, 
Dammtjärnen (Bollnäs socken, Hälsingland), sjö i Bollnäs kommun,  (6,59 ha)
Dammtjärnen (Hassela socken, Hälsingland), sjö i Nordanstigs kommun, 
Dammtjärnen (Los socken, Hälsingland, 684869-144797), sjö i Ljusdals kommun, 
Dammtjärnen (Los socken, Hälsingland, 685116-146761), sjö i Ljusdals kommun, 
Dammtjärnen (Ytterhogdals socken, Hälsingland), sjö i Härjedalens kommun, 
Puppo-Dammtjärnen, sjö i Bollnäs kommun,  (9,86 ha)
Dammtjärn, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun, 
Neder-Dammtjärnen, sjö i Bergs kommun, 
Över-Dammtjärnen, sjö i Bergs kommun,  (6,97 ha)
Dammtjärnen (Frostvikens socken, Jämtland, vid Norra Storvattnet), sjö i Strömsunds kommun,  (21,9 ha)
Dammtjärnen (Frostvikens socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun, 
Dammtjärnen (Föllinge socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun, 
Dammtjärnen (Hammerdals socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (31,3 ha)
Dammtjärnen (Kalls socken, Jämtland), sjö i Åre kommun,  (3,7 ha)
Dammtjärnen (Laxsjö socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun, 
Dammtjärnen (Nyhems socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (14,5 ha)
Dammtjärnen (Ströms socken, Jämtland, 709881-145986), sjö i Strömsunds kommun, 
Dammtjärnen (Ströms socken, Jämtland, 713118-147234), sjö i Strömsunds kommun,  (5,74 ha)
Dammtjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Dammtjärnen (Bodums socken, Ångermanland), sjö i Strömsunds kommun, 
Lill-Dammtjärnen, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (1 ha)
Stor-Dammtjärnen, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Dammtjärnarna, Norrbotten, sjö i Överkalix kommun,  (2,7 ha)
Dammtjärnen, Norrbotten, sjö i Bodens kommun, 
Dammtjärnen (Arjeplogs socken, Lappland), sjö i Arjeplogs kommun, 
Dammtjärnen (Stensele socken, Lappland, vid Ansjaur), sjö i Storumans kommun,  (13,9 ha)
Dammtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 729060-166916), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Dammtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 729803-167059), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Dammtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 731110-166856), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (5 ha)
Dammtjärnen (Jokkmokks socken, Lappland), sjö i Jokkmokks kommun, 
Dammtjärnen (Lycksele socken, Lappland, 720071-165496), sjö i Lycksele kommun, 
Dammtjärnen (Lycksele socken, Lappland, 721659-161421), sjö i Lycksele kommun, 
Dammtjärnen (Malå socken, Lappland, 724106-165927), sjö i Malå kommun,  (5,2 ha)
Dammtjärnen (Malå socken, Lappland, 724233-165079), sjö i Malå kommun, 
Dammtjärnen (Sorsele socken, Lappland), sjö i Sorsele kommun,  (12,2 ha)
Dammtjärnen (Stensele socken, Lappland), sjö i Storumans kommun, 
Dammtjärnen (Tärna socken, Lappland), sjö i Storumans kommun, 
Dammtjärnen (Åsele socken, Lappland, 710415-156061), sjö i Åsele kommun,  (7,59 ha)
Dammtjärnen (Åsele socken, Lappland, 711428-157947), sjö i Åsele kommun, 
Dammtjärnen (Åsele socken, Lappland, 712575-158626), sjö i Åsele kommun,  (10,2 ha)
Övre Dammtjärnen, sjö i Sorsele kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn